Langer Gang bezeichnet

 die Gedenkstätte Langer Gang in Schwarzenbach an der Saale
 einen Film von Yilmaz Arslan, Langer Gang (Film)
 einen Teil des Stallhof in Dresden